

Особи 

Альбер () — французьке чоловіче ім'я та прізвище.
 Бенвенуто д'Альбер (1919-???) — німецький офіцер швейцарського походження, обер-лейтенант резерву вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Марсель Альбер () — французький льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Роберт Альбер (1906—1988) — німецький офіцер, гауптман (капітан) резерву вермахту, бригадефюрер НСКК. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.

Топоніми 

 Альбер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма